

Persone 
George Mason –  politico statunitense
George Walter Mason – imprenditore statunitense
George Hemming Mason – pittore inglese
George Thomson Mason – militare statunitense

Altro 
George Mason – census-designated place della Virginia (Stati Uniti d'America)
Università George Mason – università della Virginia del Nord